Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2010 war die 10. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Ladies in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 23. bis 28. Oktober 2010 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen.
Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball ermittelt.
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball fand vom 19. bis 21. November 2010 beim BC Sindelfingen statt.

Medaillengewinner

Modus 
Die 24 Spielerinnen, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.

Wettbewerbe 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos 
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 23. bis 24. Oktober 2010 ausgetragen.

8-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 25. bis 26. Oktober 2010 ausgetragen.

9-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 27. bis 28. Oktober 2010 ausgetragen.

Bundesmeisterschaft 10-Ball 
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball wurde vom 19. bis 21. November 2010 beim BC Sindelfingen ausgetragen.

Einzelnachweise 

Deutsche Poolbillard-Meisterschaft
Billardturnier in Bad Wildungen
Poolbillardveranstaltung 2010
Frauensport in Deutschland
Frauenbillardturnier